GTJ est un sigle qui peut désigner :
 Grande traversée du Jura, un parcours de randonnée traversant le massif du Jura du nord au sud ;
 , une ancienne revue universitaire évaluée par des pairs et publiée par le .